Беннет () — англомовне прізвище. Альтернативні варіанти написання включають Беннетт, Бенетт і Бенет. Прізвище пов'язане із середньовічним ім'ям Бенедикт, від латинського Benedictus («благословений») та має англо-нормандське походження.

Відомі носії прізвища 
 Майкл Беннет (;  1964) — американський політик з Демократичної партії.
 Річард Беннет (; 1870—1947) — канадський адвокат, бізнесмен і філантроп.
  (; 1893—1987) — американський кінопродюсер і режисер.
 Хлоя Беннет (, ; раніше відома як Хлоя Вонґ;  1992)  — американська акторка та співачка.

Вигадані персонажі 
 Бонні Беннет () — головний персонаж серії книг і телесеріалу «Щоденники вампіра».
 Елізабет Беннет (;) — вигаданий персонаж і головна героїня роману Джейн Остін «Гордість і упередження».

Див. також 
 Беннетт (прізвище)

Примітки